Филип Даглас «Фил» Тейлор (, род. 13 августа 1960 года в Сток-он-Тренте) — английский профессиональный игрок в дартс, 16-кратный чемпион мира (14 раз по версии PDC и 2 раза по версии BDO).

Фил Тейлор считается одним из сильнейших игроков в дартс в истории. Профессиональную карьеру начал в конце 1980-х годов. Первый крупный титул выиграл в 1990 году. Прозвище — The Power («Сила»). После разгромного поражения в финале чемпионата мира 2018 (PDC) от Роба Кросса (проводившего первый сезон на профессиональном уровне, но сумевшего на пути к финалу выбить лидера мирового рейтинга Майкла ван Гервена) завершил карьеру.

Биография 
Родился у Айлин и Роберта Тейлора в Берслем, Сток-он-Трент. В 16 лет Фил бросил школу и устроился на работу в JF Sales и C ° в Берслеме. За 52 фунта в неделю он изготавливал керамические ручки для туалета.

Параллельно с работой Тейлор начал играть в дартс в пабах Сток-он-Трента. Там он встретился с Эриком Бристоу, одним из самых известных игроков 1980-х годов. Бристоу решил поддержать талантливого дартсмена большой суммой денег - 10 000 фунтов, при этом Фил должен был её вернуть. На эти деньги Тейлор мог больше тренироваться  и участвовать в турнирах.

В 1990 году он впервые получил право играть в чемпионате мира и сходу выиграл турнир, победив на пути к финалу Рассела Стюарта, Дэнниса Хиклинга, Ронни Шарпа и Клиффа Лазаренко. В финале он встретился со своим наставником Бристоу и победил его со счётом 6:1. Однако в следующем году Тэйлор не сумел защитить титул, проиграв в четвертьфинале Деннису Пристли, который выиграл свой первый титул чемпиона мира. Впоследствии противостояние Тэйлора и Пристли стало одним из самым принципиальных в мировом дартсе.

Раскол в дартсе 
Тейлор проиграл во втором круге чемпионат мира 1993 года Кевину Спиолеку в год, когда дартс потряс сокрушительный раскол. Спорт потерял много спонсоров, и почти все телетрансляции, и Тейлор стал одним из 16 лучших игроков, которые создали новую организацию и запустили свои турниры — Всемирный Совет Дартс, позднее переименованный в Профессиональную Дартс Корпорацию (PDC). Тэйлор уступил Пристли в первом Чемпионате мира PDC в 1994 году, но продолжал доминировать на турнире в течение следующего десятилетия и в начале нового века.

Награды

Чемпионаты мира 

После проигрыша в первом финале чемпионата мира PDC в 1994 году, Тейлор не был побеждён в течение следующих восьми лет. В финале против Джона Пата Тейлор набирал по 107 очков за подход в среднем, и это был один из лучших матчей в истории. Пат взял реванш в финале в 2003 году — победа 7-6. Финальный матч 2007 года рассматривается как один из лучших в истории, между Тейлором и Раймондом ван Барневельдом, в котором ван Барневельд выиграл в решающем леге. В 2008 году произошёл неожиданный поворот событий — Тейлор потерпел поражение в четвертьфинале от Уэйна Мадла — это был первый чемпионат мира PDC, когда Тейлора не было в финале. В следующем году Тейлор снова добрался до финала и завоевал свой четырнадцатый титул чемпиона мира, победив своего старого противника, ван Барневельда — 7-1. В 2010 году была одержана 15-я победа — в финале повержен Саймон Уитлок. В 2013 году в финальном матче против голландца Майкла ван Гервена, победившего в четвертьфинале обладателя титула в 2011 и 2012 годах Адриана Льюиса,Тейлор уступал 2:4 по сетам, но тем не менее он сделал впечатляющий рывок, выиграв последующие 5 сетов и завоевав 16-й титул чемпиона мира.

Другие турниры 
Помимо 16 чемпионатов мира, он выиграл 12 турниров World Matchplay, десять World Grand Prix, пять Las-Vegas Desert Classic, четыре открытых чемпионата Великобритании, пять Премьер-лиг по дартсу (оставался непобеждённым в течение 44 матчей в первых 3 турнирах), два титула Лиги чемпионов Дартса и четыре Больших шлема дартса. Он выиграл титул BDO в 2006 году на турнире World Darts Trophy, когда голландские организаторы пригласили PDC игроков в первый раз. На нетелевизионных турнирах Тейлор выиграл 49 чемпионатов PDC Pro Tour (по состоянию на 14 марта 2010 года).

Тейлор также имеет самый высокий набор за игру, набирая тремя дротиками в среднем за матч больше, чем кто-либо другой в истории игры. Тейлор стал первым игроком в истории дартса, который выиграл больше чем £ 1 миллион призовых за карьеру.

Рекорды 
Фил Тейлор установил множество рекордов в дартс:
 Наибольшее количество титулов чемпиона мира — 16
 Наибольшее число выигранных титулов чемпиона мира подряд'' (1995—2002) — 8
 Наибольшее число участий в финалах ЧМ — 19
 Наибольшее число финалов ЧМ подряд — 14 (1994—2007 годы)
 Самая длинная беспроигрышная серия на ЧМ — 44 матча (1995—2003)
 Наибольшее число выигранных крупных турниров (BDO / PDC) — 54
 Наибольшее число выигранных крупных турниров PDC — 50
 Наибольшее количество легов за 9 дротиков — 10
 Рекордный средний набор за игру — 118,66
 Рекордный набор за игру в финале ЧМ — 110,94
 Рекордный набор за весь турнир — 111,51
 Самая крупная победа в крупном PDC турнире: 16-1 против Роланда Шолтена (2007 World Matchplay)
 Наибольшее количество месяцев на вершине рейтинга — 57 месяцев
 Наибольшее число выигранных турниров за один год — 8 (2009)
 Наибольшее количество побед в World Darts Matchplay — 13
 Наибольшее количество побед в World Grand Prix — 10
 Наибольшее количество побед в Las-Vegas Desert Classic — 5
 Наибольшее количество побед в Премьер-лиге дартс — 6
 Наибольшее количество побед в UK Open — 4
 Наибольшее количество побед в Players Championship Finals — 2
 Чемпион Европы — 4
 Наибольшее количество призовых за год
 Наибольшее количество призовых за карьеру
 Единственный дартсмен, сыгравший два лега за 9 дротиков в одном официальном матче (Финал Премьер-лиги по дартсу 2010 против Джеймса Уэйда)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Фила Тэйлора

Чемпионы мира по дартсу
Дартсмены Англии